Анна Васильевна — имя нескольких представительниц русской монархии:
 Анна Васильевна Палеолог (1393—1417) — княжна, старшая дочь великого князя московского Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны, первая жена императора Иоанна VIII Палеолога.
 Анна Васильевна (княгиня рязанская) —(1450—1501) — великая княгиня рязанская, дочь великого князя московского Василия II Темного, жена рязанского князя Василия Ивановича. Племянница предыдущей.
 Анна Васильевна (княжна рязанская) — дочь предыдущей; жена князя Фёдора Ивановича Бельского. 
 Анна Васильевна — царевна, умерла во младенчестве, дочь Василия Шуйского.